Aimag bezeichnet:
Aimags der Mongolei, eine Verwaltungseinheit der Mongolei
Aimag (Innere Mongolei), eine Verwaltungseinheit in der Inneren Mongolei der Volksrepublik China
 Asian Indoor & Martial Arts Games, eine Multisportveranstaltung in Asien

Siehe auch:
Aimaken